Mike White peut faire référence à :
 Mike White (1961-), un acteur américain ;
 Mike White (1970-), un scénariste américain.